Nido di nobili – film del 1914
 Nido di nobili – film del 1969